Чикарабо има више значења:

 Чикарабо (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чикарабо (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику